La saison 2015-2016 du championnat de Pologne de football de deuxième division est la  de l'histoire de la compétition et la  l'appellation « I liga ». Ce championnat oppose dix-huit clubs polonais en une série de trente-quatre rencontres, disputées selon le système aller-retour où les différentes équipes se confrontent une fois par phase, et où les deux premiers gagnent le droit d'accéder à la première division l'année suivante. Cette édition débute le  et se termine le .

Le Zawisza Bydgoszcz et le GKS Bełchatów sont les deux clubs relégués de première division. Le MKS Kluczbork, le Zagłębie Sosnowiec et le Rozwój Katowice sont ceux qui accèdent à la division cette saison, en provenance du niveau inférieur.

Les dix-huit clubs participants 

Légende :

Compétition

Classement

Classement général 

Règles de classement : 1. points ; 2. points particuliers ; 3. différence de buts particulière ; 4. buts inscrits particuliers ; 5. différence de buts ; 6. buts inscrits.
Source :  90minut.pl

| valign=top align=left width=50% |

|}
 Le Dolcan Ząbki se retire de la compétition après la . Il est rétrogradé à la dernière place du classement par la fédération. Les matchs restants sont validés 3-0 pour les équipes adverses.
  Zawisza Bydgoszcz n'obtient pas de licence pour la saison suivante et sera relégué, de ce fait les barrages de relégation sont annulés.

Équipe en tête journée par journée

Tableau des rencontres 

|-bgcolor=white
|colspan=30 align=left style="border-left-style:hidden; border-right-style:hidden; border-bottom-style:hidden" |

|}

Note A : Match gagné ou perdu par forfait, le Dolcan Ząbki s'étant retiré de la compétition.

Matches de barrage 
Ces deux matches, disputés selon le système aller-retour, opposeront le  du championnat au  de troisième division. Le vainqueur de cette double confrontation obtiendra sa place pour l'édition 2016-2017 de I liga.

Statistiques

Meilleurs buteurs 
16 buts
  Szymon Lewicki (Zawisza Bydgoszcz)
15 buts
   (Chrobry Głogów)
   (Sandecja Nowy Sącz)
14 buts
  Janusz Surdykowski (Bytovia Bytów)
Source : 90minut.pl

Notes et références 
 Notes :

 Références :

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Pologne de football D2 
 Championnat de Pologne de football 2015-2016
 Coupe de Pologne de football 2015-2016

Lien externe 
  Le championnat sur 90minut.pl

Championnat de Pologne de football de deuxième division
Championnat Pologne football 2015-2016 D2
Championnat Pologne football 2015-2016 D2